Conesa bezeichnet folgende geografische Objekte:

 Conesa (Tarragona), spanische Gemeinde in der Provinz Tarragona
 Conesa (Argentinien), Ort in Argentinien
 Departamento Conesa, Verwaltungseinheit in der argentinischen Provinz Río Negro

Conesa ist der Familienname folgender Personen:

 Emilio Conesa  (1821–1873), argentinischer Militär
 Francisco Simón Conesa Ferrer (* 1961), spanischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Solsona